Список публикаций Барнума Брауна:

Литература 
 

Браун, Барнум